Als Gottesgabe werden besondere Fähigkeiten oder Begabungen von Menschen bezeichnet (die Gabe des feinen Humors, des schnellen Begreifens, des guten Zuhörens, die Improvisationskunst usw.). Siehe hierzu auch Geistesgaben.

Folgende Ortsnamen tragen den Namen Gottesgabe:

 die Gemeinde Gottesgabe im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Gottesgabe (bei Schwerin)
 ein Ortsteil der Gemeinde Giekau im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 ein Ortsteil der Gemeinde Neuhardenberg im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg, siehe: Gottesgabe (Neuhardenberg)
 ein Ortsteil der Gemeinde Lühburg im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 das Gut Gottesgabe in Kappel Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Rudbjerg Kommune
 Zbożne, ein Orts in der Stadt-und-Land-Gemeinde Morąg in Polen (ehemals Gottesgabe im Landkreis Mohrungen, Ostpreußen)
 Pilichowskie Łany, eine Ortschaft der Gemeinde Prabuty in Polen (ehemals Gottesgabe im Landkreis Rosenberg, Westpreußen)
Weiteres:
 Grube Gottesgabe, Hessen
 Blei- und Zinkbergwerk Gottesgabe IV in Olsberg-Wulmeringhausen, Hochsauerlandkreis (NRW)
 die Saline Gottesgabe in der Stadt Rheine, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch
 Gottesgab
 Gabe Gottes